— серия японских ежегодных справочников в формате , выпускаемых издательством  с декабря 2005 года и содержащие ежегодные рейтинги и обзоры манги. Рейтинг составляется путём опроса людей, работающих в сфере манги и издательского дела. Kono Manga ga Sugoi! является частью серии справочников Takarajimasha, в которую также входят: Kono Eiga ga Sugoi!, основной темой которой являются фильмы;  (детективные романы); Kono Light Novel ga Sugoi! (ранобэ) и Kono Anime ga Sugoi! (аниме).

Список изданий

Список манги, возглавлявшие рейтинг издания

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Takarajimasha

Появились в 2005 году в Японии
Печатные издания, возникшие в 2005 году
Манга
Рейтинги